Antrona ist der Name oder Namensbestandteil von:
 Valle Antrona (Antronatal), Tal in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont, Italien
 Antrona Schieranco, in oben genanntem Tal gelegene Gemeinde, 1928 entstanden aus Antronapiana und Schieranco
 Antronapass (Passo di Saas), Saumpfad, der das Antronatal mit dem Furggtälli (Gemeinde Saas-Almagell, Schweiz) verbindet
 Antronasee (Lago d'Antrona), See im oberen Antronatal
 Naturpark Alta Valle Antrona, Naturschutzgebiet im oberen Antronatal